aha – ukryta granica ogrodu
 Aha – faraon egipski
 a-ha – zespół muzyczny
 AHA – Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (American Heart Association)
 American Hockey Association – Federacja Amerykańskiego Hokeja
 AHA – kwasy owocowe, alfa-hydroksykwasy